Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Chelsea FC in het seizoen 2011–2012. Het was het twintigste opeenvolgende seizoen dat de club uit Londen uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Chelsea nam op 4 maart 2012 afscheid van trainer-coach André Villas-Boas. De Portugese trainer werd verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten. Oud-speler Roberto Di Matteo, die assistent was van Villas-Boas, maakte het seizoen op interim-basis af. Villas-Boas was bezig aan zijn eerste seizoen bij Chelsea. Met FC Porto won hij vele prijzen in het seizoen 2010/11, waaronder winst van de UEFA Europa League. Clubeigenaar Roman Abramovitsj had in de zomer maar liefst 15 miljoen euro betaald om hem over te nemen van Porto. Villas-Boas stippelde een project van drie jaar uit, maar zo veel tijd kreeg hij niet van Abramovitsj. De Russische miljardair besloot na de zevende nederlaag van het seizoen in te grijpen: een 1-0 nederlaag bij West Bromwich Albion.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Roberto Di Matteo als zesde eindigden in de Premier League.

UEFA Champions League

Wedstrijden

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Chelsea FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2011/12